Trestenarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trestenarna (vid Villskär, Vörå), Österbotten, 
 Trestenarna (vid Västerö, Vörå), Österbotten, 
 Trestenarna, Korsholm, Österbotten, 
 Trestenarna, Vasa, Österbotten,

Se även
Tvåstenarna
Enstenen

Robotskapade Finlandförgreningar